Заимки

 Заимки — множественное число от заимка
 Заимки — деревня в Сунском районе Кировской области в составе Кокуйского сельского поселения.